

Nom de famille 
 Damien Maric, réalisateur français
 Daniel Maric, ancien gardien de hockey sur glace français et actuel entraineur des Ducs de Dijon, né en 1957

Nom de plume 
 Raymond Maric, auteur de bande dessinée français.